Municipio de Gardner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gardner (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Gardner (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Gardner (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Gardner (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.